Linea 5 – linea della metropolitana di Barcellona
 Linea 5 – linea della metropolitana di Città del Messico
 Linea 5 – linea della rete ferroviaria del Lussemburgo
 Linea 5 – linea della metropolitana di Madrid
 Linea M5 – linea della metropolitana di Milano
 Linea 5 – linea della metropolitana di Mosca
 Linea 5 – linea della metropolitana di New York
 Linea 5 – linea della metropolitana di Parigi
 Linea 5 – linea della metropolitana di Seul
 Linea 5 – linea della metropolitana di Shanghai
 Linea 5 – nome alternativo della linea Tōzai della metropolitana di Tokyo
 Linea 5 linea della metropolitana di Valencia in Spagna